Нучету има више значења:

 Нучету (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Нучету (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији